Chłopcy z Placu Broni – powieść autorstwa Ferenca Molnára
 Chłopcy z Placu Broni – polski zespół rockowy
 Chłopcy z Placu Broni – amerykański film fabularny z 1934 roku
 Chłopcy z Placu Broni – węgiersko-amerykański film z 1969 roku 
 Chłopcy z Placu Broni – włoski film fabularny z 2003 roku
 Chłopcy z Placu Broni – polski spektakl telewizyjny z 1995 roku w reżyserii Macieja Dejczera.